Конкремье́ () — коммуна во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр.

Муниципалитет расположен на расстоянии около 270 км на юг от Парижа, 160 км на юго-запад от Орлеана, 60 км на юго-запад от Шатору.

Население 

Население — 631 человек (2007).

Достопримечательности 
 Замок Форже ()

Известные люди, связанные с городом 
 Гюстав Курбе — французский живописец, пейзажист. Написал в Конкремье две картины: «Пастух гусей» (1855) и «Долина Саллерон» (1856).

Примечания

Ссылки 
 
 Население города с 1793 по 1962 г. на официальном сайте Cassini